Нигольм () — шведське прізвище.  На 31 грудня 2013 року у Швеції було 1150 людей з цим прізвищем.

 Бенгт Нигольм (; нар. 30 січня 1930) — шведський футболіст.
 Ельза Нигольм (; 1911—2002) — шведська вчена-ботанік, бріолог.

Примітки